Helensburgh er navnet flere byer:
 Helensburgh (Australien) – en by i New South Wales, Australien.
 Helensburgh (Skotland) – en by i regionen Argyll and Bute, Skotland.
 Helensburgh (New Zealand) – en by i regionen Otago på New Zealands sydø.